Příjmení Mendoza nosí více významných osobností:

 Cristóbal Mendoza (1772–1829) – venezuelský politik
 Daniel Mendoza (1764–1836) – anglicko-židovský profesionální boxer
 Dayana Mendoza (* 1986) – venezuelská modelka
 Eduardo Mendoza (* 1943) – katalánský spisovatel
 Iñigo Lopez de Mendoza (1398–1458) – kastilský básník a šlechtic
 Marco Mendoza (* 1956) – americký hudebník
 Marie Manrique de Lara y Mendoza († 1608) – španělská šlechtična
 Pedro de Mendoza († 1537) – španělský conquistador

Externí odkazy